Terranova, Terranuova o Terra Nova pueden referirse a los siguientes topónimos:

 Terra Nova, municipio del estado de Bahía (Brasil).
 Terranova y Labrador (llamada «Terranova» hasta 2001), provincia atlántica de Canadá.
 La isla de Terranova, isla en la costa noreste de Norteamérica, y la parte más poblada de la provincia de Terranova y Labrador.
 San Juan de Terranova, ciudad capital de la provincia de Terranova y Labrador, en la isla de Terranova.
 Terranuova Bracciolini, localidad de la provincia de Arezzo, en la región de Toscana (Italia).
 Terranova da Sibari, localidad de la provincia de Cosenza, en la región de Calabria (Italia).
 Terranova dei Passerini, localidad de la provincia de Lodi, en la región de Lombardía (Italia).
 Terranova di Pollino, localidad de la provincia de Potenza, en la región de Basilicata (Italia).
 Terranova Sappo Minulio, localidad de la provincia de Reggio Calabria, en la región de Calabria (Italia).
 Terranova, barrio del municipio de Quebradillas (Puerto Rico).

Además, pueden hacer referencia a:
 Terranova, raza de perro de tamaño grande y de color comúnmente oscuro.
 Terra Nova, barco utilizado por el explorador británico Robert Falcon Scott en su expedición a la Antártida entre 1910 y 1913.
 Terra Nova, serie de televisión de la cadena Fox.
 Terranova, una de las principales editoriales de libros en Puerto Rico.
 Terranova, banda alemana de música electrónica.
 Terra Nova, antología hispanoargentina de ciencia ficción contemporánea.
 Terra Nova, película de 1991.